Atari Flashback — серия игровых консолей. Выпускались с 2004 по 2011 год компанией Atari Inc., затем с 2011 года компанией AtGames по лицензии Atari.

Консоли поставляются с блоком питания и парой джойстиков. Приставка подключается к телевизору по обычному композитному видеокабелю плюс моно-аудио.

Atari Flashback 

Atari Flashback выпускалась в 2004—2005 годах.
Консоль по своему виду напоминает Atari 7800, поставляется с парой джойстиков, также похожих на игровые контроллеры Atari 7800. Содержит 20 игр от Atari 2600 и Atari 7800. Первоначально эти игры были предназначены для paddle-контроллеров, но были адаптированы для работы с джойстиком. Слот для игрового картриджа отсутствует и расширения набора игр не предполагается.

Atari Flashback основана на «NES-on-a-chip», то есть на самом деле используются портированные варианты игр, немного отличающиеся от оригинала в деталях.

Встроенные игры:

Atari 2600
 Adventure
 Air-Sea Battle
 Battlezone
 Breakout
 Canyon Bomber
 Crystal Castles
 Gravitar

 Haunted House
 Millipede
 Saboteur
 Sky Diver
 Solaris
 Sprintmaster
 Warlords
 Yars' Revenge

Atari 7800
 Asteroids
 Centipede
 Desert Falcon
 Charley Chuck’s Food Fight
 Planet Smashers

Atari Flashback 2 

Atari Flashback 2 выпущена в 2005 году. Дизайн консоли подобен первоначальному дизайну Atari 2600 1977 года, но меньшего размера- около 2/3 от оригинала. Содержит 40 встроенных игр для Atari 2600, включая несколько homebrew-игр и пару игр компании Activision.

В интервью журналу The Escapist, Curt Vendel отметил что Flashback 2 продаётся достаточно хорошо, в США продано 860 тысяч устройств.

Встроенные игры организованы в четыре категории. Причём, после выбора категории вернуться обратно к перебору категорий можно только включением-выключением консоли.

Adventure Territory
 Adventure
 Adventure II
 Haunted House
 Return to Haunted House
 Secret Quest
 Wizard

Arcade Favorites
 Arcade Asteroids
 Arcade Pong
 Asteroids Deluxe
 Battlezone
 Centipede
 Lunar Lander
 Millipede
 Missile Command
 Space Duel

Skill and Action Zone
 3D Tic-Tac-Toe
 Aquaventure
 Atari Climber
 Combat
 Combat 2
 Dodge 'Em
 Fatal Run
 Frog Pond
 Hangman
 Human Cannonball
 Maze Craze
 Off the Wall
 Outlaw
 Pitfall!
 Radar Lock
 River Raid
 Save Mary
 Video Checkers
 Video Chess

Space Station
 Caverns of Mars (exclusive)
 Quadrun
 Saboteur
 Space War
 Yars' Return
 Yars' Revenge

Atari Flashback Portable 

Atari Flashback Portable — портативное игровое устройство, разработанное Curt Vendel и Legacy Engineering Group, и выпущенное в ноябре 2016 года.
Предполагалось, что устройство будет располагать 2,5-дюймовым ЖК-экраном, 2 МБ внутренней памяти, возможностью закачки игр через USB-кабель.
В конце июня 2017 года Curt Vendel показал фотографии прототипа.. Курт указал что устройство будет обладать экраном 320×240 и работать на трёх батерейках AAA до 15 часов.
В качестве даты выпуска называлась весна 2018 года.

Atari Flashback Portable (2017) 
Вторая редакция портативной консоли Atari Flashback Portable была выпущена в сентябре 2017 года компанией AtGames.

Atari Flashback2+ 
20 января 2010 года Atari анонсировала Atari Flashback2+ с возможностью предзаказа, с предполагаемой датой выпуска 22 февраля 2010 года.

Atari Flashback 3

Atari Flashback 4 
13 ноября 2012 года компанией AtGames была выпущена консоль Atari Flashback 4. Консоль в целом выглядит подобно Atari Flashback 3, но самое заметное отличие — беспроводные контроллеры, на инфракрасной связи. В библиотеке консоли находится 75 встроенных игр, это на 15 больше чем в Atari Flashback 3.

Atari Flashback 5 
Atari Flashback 5 создана в AtGames и выпущена 1 октября 2015 года. Поставляется с двумя беспроводными джойстиками.
Предлагает на 17 игр больше чем предыдущая модель. Добавленные игры:

Кроме того, игра Battlezone была заменена на Millipede.

Atari Flashback 6 
Консоль Atari Flashback 6 выпущена 15 сентября 2015 года компанией AtGames. Имеет тот размер что и предыдущая модель, также с беспроводными джойстиками, но встроенных игр на 8 больше.

Atari Flashback 8 
Консоль Atari Flashback выпущена в сентябре 2017 года компанией AtGames. Поставляется с проводными контроллерами и содержит 105 встроенных игр — те же игры что в Atari Flashback 7 плюс ещё пять (убрана игра Strip Off):
 H.E.R.O.
 Kaboom!
 Pitfall!
 Pressure Cooker
 River Raid

Atari Flashback 9 
Atari Flashback 9 была анонсирована 24 октября 2018 года. Как и шесть предыдущих версий консоли, эта версия также разработана в AtGames.
Комплектуется двумя проводными контроллерами, содержит 110 встроенных игр. Имеет порт SD-карты для обновлений встроенного ПО, а также для дополнительных игр и сохранений.
Консоль построена на основе эмулятора Stella.

Примечания

Ссылки 
 Страница продуктов Atari Flashback, архивная версия
 Страница продуктов Atari Flashback 2, архивная версия
 Atari Flashbacks — Atari Compendium

Игровые приставки
Ретрокомпьютинг